Алатанка или Алатан ( — «пёстрая тёлка») — река в Ишимбайском и Стерлитамакском районах Башкортостана. Впадает в старицу Белой.

Исток расположен в лесном массиве к востоку от шихана Куштау, в Ишимбайском районе. Устье у села Николаевка к востоку от шихана Юрактау.

Примечания 

Притоки Белой (приток Камы)
Реки Стерлитамакского района
Реки Ишимбайского района